Afrikaans voetbalelftal (mannen)
 Afrikaans voetbalelftal (vrouwen)